Košarkarsko društvo Slovan, (krajše KD Slovan ali Slovan, sponzorsko ime Geoplin Slovan) je moški košarkarski klub iz Kodeljevega v Ljubljani. Domača dvorana kluba je Športni park Kodeljevo s kapaciteto za 1540 gledalcev. Začetki kluba segajo v leto 1951, ko je Stane Urek predlagal ustanovitev košarkarskega kluba na Gimnaziji Poljane - KK Poljane. Uradno pravico kot klub so dobili aprila istega leta. Dva dni za tem so organizirali svoj prvi turnir, katerega sta se udeležila tudi tedanja prvoligaša KK Rudar Trbovlje in KK Krka. Ime kluba se je še večkrat zamenjalo (KK Krim, KK Slavija in KK Odred) do današnjega KD Slovan. V sezonah 2004/05 in 2005/06 je klub osvojil naslov slovenskega podprvaka.

Zgodovina 

|
|
|2021/2022
|2. SKL

Znani košarkarji

 Mirza Begić
 Vladimir Boisa
 Saša Dončić
 Goran Dragić
 Zoran Dragić
 Slavko Duščak
 Benjamin Eze
 Skeljcim Gashi
 Jaka Klobučar
 Jaka Lakovič
 Marko Maravič
 Stipe Modrić
 Radoslav Nesterović

 Sašo Ožbolt
 Emir Preldžić
 Soumaila Samake
 Boštjan Leban
 Edvard Nikitovič
 Uroš Slokar
 Nikoloz Tskitishvili
 Samo Udrih
 Jan Veselý
 Gašper Vidmar
 Aigars Vītols
 Željko Zagorac
 Jure Zdovc
 Miha Zupan

Zunanje povezave 

 

Slovan
Športni klubi v Ljubljani
Športna moštva, ustanovljena leta 1951
Kodeljevo